Dannemarie puede referirse a:

 Dannemarie, comuna francesa situada en Alto Rin.
 Dannemarie, comuna francesa situada en Doubs.
 Dannemarie, comuna francesa situada en Yvelines.